(207) Гедда () — довольно крупный астероид главного пояса, принадлежащий к тёмному спектральному классу C, который состоит из простейших углеродных соединений. Он был обнаружен 17 октября 1879 года австрийским астрономом Иоганном Пализой в обсерватории города Пула в Хорватии и назван в честь Гедвиг Виннеке, жены немецкого астронома Фридриха Виннеке.

См. также 
 Список астероидов (201—300)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Астероиды, открытые Иоганном Пализой
Астероиды диаметром от 40 до 100 км